El nombre de Peter Abrahams puede referirse a:

 Peter Abrahams (Vrededorp, Sudáfrica, 1919-Saint Andrew, Jamaica, 2017), escritor;
 Peter Abrahams (Boston, Estados Unidos, 1947), escritor.